Fatima (en ) est un nom propre utilisé comme prénom ou comme toponyme qui peut désigner :

Prénom 
Fatima est un prénom féminin arabe ( « fāṭima ») qui signifie « jeune chamelle qui vient d'être sevrée »; il est aussi utilisé dans d'autres langues.

Variantes 
Fatima, Fatma, Fatmata, Fatim, Fatimata, Fatouma et Fatoumata.

Personnes portant ce prénom 
 Fatima (604-632), la fille préférée de Mahomet : personnage important de l'Islam ;
 Fatima ou Fatuma binti Yusuf al-Alawi, reine d'Unguja dans le pré-sultanat de Zanzibar ; 
 Fatma Si Ahmed Ou Méziane, résistante algérienne à l'occupation française et délégué au Agraw N'Soummer, née en 1830 et morte en captivité en 1863 ;
 Nargis (1929-1981), de son vrai nom Fatima Rashid, actrice de cinéma indien ;
 Fatima Begum (1892-1983), une actrice, réalisatrice et scénariste indienne ;
 Fatima Houda-Pepin (1951- ), femme politique et politologue québécoise ;
 Fatma Mohamed (1975-), actrice roumaine ;
 Fatima Robinson, chorégraphe et réalisatrice américaine née le  ;
 Notre-Dame de Fátima, une célèbre apparition mariale au Portugal ;
 Fatima Tagnaout, footballeuse internationale marocaine.

Toponymes 

 Fátima est un village du Portugal où la Vierge Marie (Notre-Dame de Fátima) serait apparue le 13 mai 1917 à Lucie dos Santos et à François et Jacinthe Marto. L'Église catholique a inscrit l'événement ans son calendrier liturgique et en fait mémoire facultative le 13 mai.

 Fátima est une ville du district de Santarém, au Portugal ;
 Fátima est une municipalité de Bahia, au Brésil ;
 Fatima est une localité des îles de la Madeleine, au Québec ;
 Fátima est une municipalité de l'État du Tocantins, au Brésil.

Cinéma 
 Fatima, film de Marco Pontecorvo sorti en 2020 ;
 Onze fois Fátima (Fátima), film de João Canijo sorti en 2017 ;
 M et le 3e Secret, film documentaire sur la révélation du troisième secret de Fatima, sorti en 2014 ;
 Fatima, film de Philippe Faucon sorti en 2015 ;
 Apparition à Fatima (Aparição), film de Daniel Costelle sur le miracle de Fátima, sorti en 1990 ;
Le miracle de Fatima (The Miracle of Our Lady of Fatima), film de John Brahm, sorti en 1952 ;
La señora de Fátima, film de Rafael Gil, sorti en 1951 ;
 Fatima, film de Gérard Bourgeois sorti en 1910.

Musique 
 Fatima est un groupe de musique japonais (séparé en 2005) ;
 Fatima est le nom du générique de début de l'animé Steins;Gate;
 Fatma est le nom d'une chanson de Cheb Mami.

Religion 
 Apparitions mariales de Fátima ;
 Sanctuaire de Fátima ;
 Secrets de Fátima (prophéties)
 Main de Fatima : une désignation courante du symbole khamsa, en référence à Fatima, la fille préférée de Mahomet.

Divers 
 Fatima, déesse de la vie est un manga de Raika Mizushima.

Notes et références 

Homonymie
Homonymie de toponyme
Prénom arabe
Prénom féminin
Homonymie de titre